Яку́бов () — тюркське та російське прізвище.

Відомі носії 
 Якубов Анатолій Михайлович (1914—?) — український радянський партійний діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 7-8-го скликань.
 Мір Якубов (1904—1970) — радянський та азербайджанський партійний і державний діяч.
 Якубов Михайло Юрійович (1982) — російський хокеїст.
 Якубов Сейтмемет (1938) — радянський та український художник-кераміст.
 Якубов Февзі Якубович (1937—2019) — український колаборант з Росією, російський державний і політичний діяч. Президент університету. Колишній ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету. Довірена особа Путіна на виборах 2018 року.
 Якубов Шаміль Магомедович — Заслужений лікар України, лікар-хірург клініки Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний шпиталь».

Топоніми 
 Якубов — село, округ Малацки, Братиславський край (Словаччина).

Російські прізвища тюркського походження
Кримськотатарські прізвища
Узбецькі прізвища
Азербайджанські прізвища